Miejscowości w USA:
 Starr – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Anderson
Gminy w USA:
 Starr (ang. Starr Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Starr (ang. Starr Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
 Starr (ang. Starr Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Starr (ang. Starr County) – w stanie Teksas